Rádio Eldorado (Criciúma) - estação de rádio sediada em Criciúma, Santa Catarina;
 Rádio Eldorado (Porto Alegre) - estação de rádio sediada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul;
 Rádio Eldorado (Rio de Janeiro) - extinta estação de rádio sediada no Rio de Janeiro, RJ;
 Eldorado FM (São Paulo) - estação de rádio sediada em São Paulo, SP;
 Rádio Estadão - extinta estação de rádio sediada em São Paulo, SP, anteriormente Rádio Eldorado;
 Rádio Ravale - estação de rádio sediada em São José dos Campos, São Paulo, anteriormente Rádio Eldorado São José dos Campos;
 RadioBeat - extinta estação de rádio sediada no Rio de Janeiro, RJ, anteriormente Eldorado FM

Eldorado